Hrvatski trgovački športski klub, Zagreb
NK Trgovački Slavonski Brod
NK Trgovački Daruvar